Canavera ima više značenja:
 Canavera, Pavia
 Canavera, Ravenna